Jméno a příjmení Petr Průcha nosí více osob:

 Petr Průcha (právník) (* 1949), český právník a vysokoškolský pedagog
 Petr Průcha (fotbalista, 1974), český fotbalista
 Petr Průcha (* 1982), český lední hokejista
 Petr Průcha (fotbalista, 1997), český fotbalista

Související články 
 Petr
 Průcha